Брусов — имя собственное; распространено в виде фамилий, имеет женскую форму Брусова.
 Брусов, Евгений Иванович (1923—?) — советский футболист, защитник.
 Брусов, Иван Никифорович (1926—1945) — младший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

 Брусова, Елена Владимировна (род. 2002) — российская футболистка.
 См. также 
 Брусово — название населённых пунктов.
 Брусовое — название населённых пунктов.